Battaglia di Tape (88), nell'ambito delle campagne daciche di Domiziano;
 Battaglia di Tape (101), nell'ambito delle campagne daciche di Traiano.